Américo steht für:

 Américo (Sänger) (* 1977), chilenischer Sänger
 Américo (Vorname), männlicher Vorname

Américo ist der Familienname folgender Personen:
 Jonas Eduardo Américo (* 1949), brasilianischer Fußballspieler
 Mário Américo (1912–1990), Masseur der brasilianischen Fußballnationalmannschaft
 Pedro Américo (1843–1905), brasilianischer Maler

Siehe auch:
 Americo
 Amerigo